

Гарднер — місто, штат Канзас
 Гарднер — місто, штат Массачусетс
 Гарднер — місто, штат Північна Дакота
 Гарднер — місто, штат Вісконсин
 Гарднер — селище, штат Іллінойс
 Гарднер — переписна місцевість, штат Флорида

Інше 
 Ґарднер — гора (4587 м) у хребті Сентінел (Західна Антарктида)

Див. також 
 Гарднер (прізвище)